Список млекопитающих, обитающих на территории Сербии и Косово (южная Европа).

Из 95 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 7 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

М
Природа Сербии